Вятская и Слободская епархия РПЦ
 Слободско-Украинская епархия РПЦ